

Patronyme 

 Jimmy Ashcroft (1878-1943), footballeur anglais ;
 John Ashcroft (1942-), homme politique américain ;
 Lee Ashcroft (1972-), footballeur anglais ;
 Peggy Ashcroft (1907-1991), actrice anglaise ;
 Richard Ashcroft (1971-), chanteur anglais.

Toponyme 
 Ashcroft, village canadien de la Colombie-Britannique.
 Gare d'Ashcroft, la gare de ce village.